National Soccer League 1986 var den tionde säsongen av Australiens National Soccer League. 10 lag "åkte ur" serien denna säsongen då ligan skulle minskas från 24 till 14 lag till nästa säsong.

Tabeller

Poängtabeller

Northern Conference

Southern Conference

Slutspel

Källor 
 ozfootball.net

1986 i Australien
1986
Fotbollssäsongen 1986